Aneta Szczepańska (ur. 1974) – polska judoczka
 Krystyna Szczepańska (1917–1986) – polska śpiewaczka
 Krystyna Szczepańska (ur. 1950) – polska scenograf
 Magdalena Szczepańska (ur. 1980) – polska lekkoatletka
 Wanda Szczepańska (1925-2014) – uczona polska, hydrobiolog
 Wanda Szczepańska (1895-1970) – polska aktorka teatralna